Юлиус Давидович Перлис (; , Белосток — ) — австрийский шахматист, мастер. Получил звание мастера в 1905 г. (Бармен, турнир «Б» — 4—6-е место), добился ряда достижений в международных турнирах: Остенде (1906) — 9-е; Санкт-Петербург (1909) — 7-е; Карлсбад 1911 (1911) — 13-е; Сан-Себастьян (1911) — 5-е места.

Погиб во время неудачного восхождения на одну из вершин в Альпах.

Спортивные результаты

Литература

Примечания

Ссылки 

 Композиции Юлиуса Перлиса на PDB-сервере

Шахматисты Австро-Венгрии
Шахматные композиторы по алфавиту